Сезон 2011-12 Первой футбольной лиги (называемый Npower первая футбольная лига по причинам спонсорства) это восьмой сезон Лиги под её нынешним названием и девятнадцатый сезон, нынешней системы дивизионов Лиги.

Изменения состава лиги

Из Первой Лиги 
Повышение в Чемпионшип
 Брайтон & Хоув Альбион
 Саутгемптон
 Питерборо Юнайтед
Вылет во Вторую Лигу
 Дагенхем & Редбридж
 Бристоль Роверс
 Плимут Аргайл
 Суиндон Таун

В Первую Лигу 
Вылетели из Чемпионшипа
 Шеффилд Юнайтед
 Сканторп Юнайтед
 Престон Норт Энд
Повысились из Второй Лиги
 Честерфилд
 Бери
 Уиком Уондерерс
 Стивенэйдж

Изменения в правилах 
 Футбольная Лига решила использовать новые финансовые положения УЕФА. Клубы Первой Лиги решили ввести Протокол Управления Зарплатами (SCMP) с этого сезона командам будет разрешено переводить только определенную долю своего общего оборота на зарплаты игроков.

Обзор команд

Стадионы и вместимость

Персонал и спонсоры

Изменения в руководстве

Таблица Лиги

Плей-офф

Результаты 
Расписание Лиги было составлено 17 июня 2011 года. Начало сезона было объявлено 6 августа 2011 года а завершение 5 мая 2012 года.

Примечания 

2011